Paramount Vantage — американская кинокомпания, занимавшаяся производством и распространением фильмов, была дочерней компанией Paramount Pictures. Была основана в 1998 году как «Paramount Classics», но в 2005 году компания ликвидировалась. В 2006 году компания возобновила работу под новым именем — «Paramount Vantage», закрылась в 2013 году.

Фильмы

Фильмы Paramount Classics

Фильмы Paramount Vantage

См. также 
 Paramount Pictures
 Go Fish Pictures

Примечания

Ссылки 
 
 

Кинокомпании США
Компании, упразднённые в 2013 году